Die SuperLiga 2010/11 war die fünfte Saison der höchsten serbischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 14. August 2010 und endete am 29. Mai 2011.

Der Partizan Belgrad konnte zum vierten Mal in Folge die Meisterschaft gewinnen. Vizemeister wurde Lokalrivale Roter Stern Belgrad. Absteigen mussten der FK Inđija sowie der FK Čukarički, der bereits in der Vorsaison dem Abstieg nur knapp entgangen war und bei 5 Punkten kein Spiel gewann.

Mannschaften 

Die Kapazität der Stadien bezieht sich auf die Gesamtkapazität, denn nicht alle hier genannten Stadion haben nur Sitzplätze.

Abschlusstabelle 

Da Partizan sowohl die Meisterschaft als auch den Pokal gewann, rückte die viertplatzierte Mannschaft in die Europa League nach.

Tabellenführer 
1. Spieltag: Rad Belgrad
2. Spieltag: Sloboda Užice
3. Spieltag–6. Spieltag:Partizan Belgrad
7. Spieltag–8. Spieltag:Roter Stern Belgrad
9. Spieltag–30. Spieltag:Partizan Belgrad

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website der SuperLiga
 Tabelle auf kicker.de
 Saison 2010/11 auf rsssf.org (englisch)

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010/11